Minelli (настоящее имя — Луиза Ионела Лука; (); род. 22 августа 1988, Слобозия, Румыния) ― румынская певица, автор песен.

Ранние годы 
Минелли родилась 22 августа 1988 года и начала петь в возрасте 11 лет, когда создала группу в своем родном городе. В 2004 году она переехала в Бухарест, а с 2006 по 2009 год была участницей группы Wassabi. После распада группы Минелли сосредоточилась на своей сольной карьере и начала петь и писать песни.

Карьера 
В 2013 году она сотрудничала с LOL Deejays над синглом «Portilla de Bobo», но песня имела скромные позиции в музыкальных чартах Франции.

В 2016 году Минелли сотрудничала с Vanotek, их совместный сингл «My Mind» пользовался успехом в немецких и международных чартах. Второй сингл, «În dormitor», достиг 1-го места в iTunes и 6-го места в Shazam.

В 2017 году солистка выпустила свой первый сольный сингл «Empty Spaces», который вошел в чарты 12 стран, включая Германию, Данию, Польшу, Турцию и Россию.

В начале 2019 года Минелли выпустила песню «Mariola», которая заняла 1-е место в румынском чарте Airplay 100. Сингл также достиг 10-го места в немецком чарте, 11-го места во Франции и 3-го места в Болгарии и Чехии. Минелли сочинила текст и музыку вместе с Михаем Александру Богданом (Quick) и Алексом Котоем. Видео набрало более 21 миллиона просмотров на YouTube. Песня была лицензирована Sony Music, Magic Records, EffectiveRecords и YeniDunyaMuzik.

Международный хит «Rampampam» был выпущен 18 марта 2021 года в Румынии и России компанией Global Records. Сингл был написан Минелли и Вики Ред. Он занял первое место в официальных чартах Беларуси, Болгарии, Чехии, Венгрии, Литвы и России и занял второе место в чартах Румынии, Польши и Украины. За неделю, закончившуюся 28 августа 2021 года, «Rampampam» достиг 139-го места в глобальном чарте Billboard, кроме США. С этим синглом Минелли получила награду за самую популярную песню на международном конкурсе Artist Awards 2021, ежегодном музыкальном мероприятии, проводимом в Румынии и организованном Big Events в партнерстве с Румынской оперой из Крайовы.

Личная жизнь 
В 2007 году Минелли познакомилась с Лучаном Лукой в студии звукозаписи, а позже они поженились. В 2010 году у них родилась дочь, Сара Мария. В 2017 году Минелли родила сына, Филиппа.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Промосинглы

Синглы при участии Минелли

Автор и соавтор песен

Примечания 

Певцы и певицы Румынии